

Населені пункти та їхні частини

 Крайкув — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Крайкув — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Крайкув — частина села Турув у гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Крайкув — частина села Ґашин у гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Крайкув — частина села Кшивожека в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства

Примітки